D6113 (Aude), een departementale weg in het Franse departement Aude
 D6113 (Gard), een departementale weg in het Franse departement Gard